Die Saison 2018/19 der Regionalliga Bayern war die siebte Spielzeit der Fußball-Regionalliga Bayern und die elfte Spielzeit der Fußball-Regionalliga als vierthöchste Spielklasse in Deutschland. Sie wurde am 12. Juli 2018 mit dem Spiel zwischen dem VfB Eichstätt und dem FC Bayern München II eröffnet.

Saisonverlauf 
Die zweite Mannschaft des FC Bayern qualifizierte sich für die Aufstiegsspiele zur 3. Liga, zunächst auch begünstigt durch die Entscheidung des Verfolgers VfB Eichstätt, keine Profilizenz zu beantragen. Nach einem 1:3 und einem 4:1 gegen den VfL Wolfsburg II gelang nach acht Jahren die Rückkehr in den Profifußball. Der FC Ingolstadt II konnte mit dem 10:0 beim Aufsteiger SV Heimstetten am 3. Mai 2019 den höchsten Saison- sowie den höchsten Auswärtserfolg in der Regionalliga Bayern überhaupt feiern.

Vor dem letzten Spieltag stand, ebenso wie in der Regionalliga Nordost, noch kein Absteiger fest. Nach Abschluss des 34. Spieltags am 18. Mai 2019 traf es den SV Heimstetten, gefolgt vom FC Pipinsried. Die zweite Mannschaft der SpVgg Greuther Fürth und der TSV 1860 Rosenheim spielten in der Relegation gegen die Vizemeister der Nord- und Südstaffel der Bayernliga, DJK Gebenbach und wie im Vorjahr TSV 1896 Rain. Die Auslosung ergab, dass der TSV 1860 Rosenheim auf den TSV 1896 Rain traf. Da allerdings die erste Mannschaft des FC Ingolstadt 04 aus der 2. Bundesliga in die 3. Liga abstieg, musste die zweite Mannschaft zwangsabsteigen und der SV Heimstetten durfte die Relegationsspiele gegen den TSV 1896 Rain bestreiten. Dort schafften beide Regionalligamannschaften den Klassenverbleib.

Teilnehmer 

Für die Spielzeit 2018/19 qualifizierten sich folgende Vereine:

 die verbleibenden Teams aus der Regionalliga Bayern 2017/18:
 FC Bayern München II, 1. FC Schweinfurt 05, VfR Garching, 1. FC Nürnberg II, FC Ingolstadt 04 II, VfB Eichstätt, FC Augsburg II, Wacker Burghausen, FV Illertissen, SV Schalding-Heining, TSV Buchbach, SpVgg Greuther Fürth II, FC Pipinsried, TSV 1860 Rosenheim
 der Meister der Bayernliga 2017/18 Staffel Nord:
 Viktoria Aschaffenburg
 der Meister der Bayernliga 2017/18 Staffel Süd:
 SV Heimstetten
 die siegreichen Mannschaften der Relegationsspiele um den Aufstieg in die Regionalliga Bayern:
 FC Memmingen, SpVgg Bayreuth

Auf- und Abstiegsregelung 
Aufstieg in die 3. Liga

Der Meister ist für die Aufstiegsrunde zur 3. Fußball-Liga sportlich qualifiziert.

Abstieg aus der Regionalliga Bayern

Die zwei Mannschaften auf den Plätzen 17 und 18 der Regionalliga Bayern steigen am Ende der Saison ab. Die zwei Mannschaften auf den Plätzen 15 und 16 spielen mit den beiden Vizemeistern der Staffeln der Bayernliga die verbleibenden Plätze in der Regionalliga Bayern aus.

Statistiken

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Tabellenverlauf 
Verlegte Partien werden entsprechend der ursprünglichen Terminierung dargestellt, damit an allen Spieltagen für jede Mannschaft die gleiche Anzahl an Spielen berücksichtigt wird.

Torschützenliste 
Bei gleicher Anzahl von Treffern sind die Spieler nach dem Nachnamen, soweit vorhanden, alphabetisch geordnet.

Zuschauertabelle

Stadien

Trainerwechsel

Einzelnachweise 

Regionalliga Bayern 2018 19
2018